Spojení písmen N a S může mít různé významy:

NS 
 BS-NS – kód ISO 3166-2 pro North Andros
 CA-NS – kód ISO 3166-2 pro provincii Nové Skotsko
 Nederlandse Spoorwegen – Nizozemské železnice
 Nameserver
 Národní shromáždění
 Národní souručenství (politické uskupení za Protektorátu)
 naučná stezka
 normostrana
 Nové Skotsko
 Nové spojení – železniční stavba v Praze
 Nejvyšší soud
 nestandardní jakost, jakostní kategorie, v případě ovoce a zeleniny v socialistickém Československu následující po výběrové, I. a II. jakosti
 nouzový stav

Ns 
 nimbostratus – dešťový mrak

N . s 
 newtonsekunda – jednotka impulsu síly

ns 
 nanosekunda

Externí odkazy